Map (программирование) — функция высшего порядка, которая применяет данную функцию к каждому элементу списка, возвращая список результатов.
 map (C++) — стандартный шаблонный класс библиотеки языка программирования C++.